Чалов Єгор Михайлович — Герой Радянського Союзу
 Чалов Павло Іванович — Герой Радянського Союзу
 Чалов Степан Андрійович — Герой Радянського Союзу

Російські прізвища